Индекс удовлетворённости жизнью был создан , социальным психологом из университета Лестера. Индекс показывает, насколько люди удовлетворены жизнью в разных странах.

В индексе субъективное благополучие сильно коррелирует со здоровьем граждан, с их богатством и с доступом к базовому образованию.

Индекс предполагается альтернативой к уже имеющимся способам анализа государственной политики, например, к ВВП и ВНП.

Стоит отметить, что этот показатель не собирается просто опросом людей, но ещё и анализом социально-экономического развития страны.

Данные для этого индекса собираются из разных источников, в том числе из статистики ЮНЕСКО, ЦРУ, ВОЗ, , а также отчёт о развитии человечества и некоторые другие. Несколько источников берётся из соображений всестороннего независимого анализа.

Индекс удовлетворённости жизнью в 2006 году

Примечания

См. также 
 Валовое национальное счастье
 Качество жизни
 Список стран по ИРЧП
 Индекс развития человеческого потенциала
 Международный индекс счастья

Сравнительные списки стран